Стуковенков  русская фамилия.

 Стуковенков, Михаил Иванович (1842—1897) — русский дерматолог, профессор.
 Стуковенков, Николай Иванович (1835—1903) — русский хирург, главный врач Голицынской больницы.